Библейские имена собственные, начинающиеся с буквы Б, — предмет изучения библейской ономастики (ономатологии), отрасли библеистики, изучающей упоминаемые в Библии собственные имена персоналий, теофорные имена, а также названия городов, местностей и пр.. В список включены имена: привычные для еврейского читателя Ветхого Завета — согласно ЕЭБЕ, привычные для русского читателя Синодального перевода — согласно БЭАН; а также свойственный библейским именам символический смысл.

Ба~

Бе~

Бет~ 
{| class="standard sortable"
|-
!Википедия || ЕЭБЕ || БЭАН || Смысл имени согласно БЭАН и ЕЭБЕ || Строка Библии
|-
|  || Бет (приставка) || Бет (Беф)|| дом, жилище||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Бет-Арбел || Бет-Арбеел || Бет-Арбел, город || место козней, засады||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Бет-Гамул || Бет-Гамул || Бет-Гамул, моавитский город || дом верблюда ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Бет-Дивлафаим || Бет-Диблатаим (Алмон-Диблатаим; Бет-Диблатан) || Бет-Дивлафаим || дом двух округов||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Бетрехав ||  || Бетрехав || дом или поколение Рехава||() «племена Соферийцев, живших в Иабеце, Тирейцы, Шимейцы, Сухайцы: это Кинеяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрехава»
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Авен || Бет-Авен || Беф-Авен, город Веньяминова удела || дом суеты, лжи, ничтожества||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Анаф || Бет-Анат || Беф-Анаф, ханаанейский город || дом ответа||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф Аноф || Бет-Анот || Беф Аноф, город колена Иудина || дом ответа ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Арава || Бет-Араба || Беф-Арава || дом пустыни||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Бетах || Бетах (Тибхат) || Тивхаф (Бетах; Беф) || || () «в Бефе и Берофе, городах Адраазаровых, взял царь Давид весьма много меди»() «из Тивхавы и Куна, городов Адраазаровых, взял Давид весьма много меди»
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Биреи ||  || Беф-Биреи || дом создания моего||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Ваал-Меон || Баал-Меон (Бет-Баал-Меон;, Бет-Меон; Беон) || Беф-Ваал-Меон || жилище Ваала||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Бефвара || Бет-Бара || Бефвара (Вифавар) || место брода, переправы||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Бетен || Бетен ||  || || () «колену сынов Асировых… пределом их были: Хелкаф, Хали, Ветен и Ахсаф»
|-
| Вефваси || Бет-Бешен || Вефваси || ||() «Ионафан и Симон и бывшие с ними в Вефваси, что в пустыне»() «Вакхид собрал все войско свое… пришел и осадил Вефваси»
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Гаггилгал ||  || Беф-Гаггилгал (Беф-Гилгал) || ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Бефгадер ||  || Бефгадер || дом ограды||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Бет га-Керем || Бет га-Керем || Бефкарем || дом вина, винограда||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Гаран || Бет-Гарам (Бет-Гаран) || Беф-Гарам (Беф-Гаран) || ||
|-
| Ецель || Бет-га-Эцел || Ецель (Азель; Асиль) || ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Дагон || Бет-Дагон || Беф-Дагон || дом / храм Дагона||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Екед ||  || Беф-Екед || сборный, пастушеский дом||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Емек ||  || Беф-Емек || дом долины||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Иешимоф || Бет-Иешимот || Беф-Иешимоф || дом пустыни||
|-
| Вефхор || Бет-Кар || Вефхор || дом ягнят||
|-
| Офра || Бет-Леафра || Офра (а) || ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Леваоф || Бет-Лебаот (Лебаот) || Беф-Леваоф || дом львиц||
|-
| Вифлеем || Бет-Лехем (1) || Вифлеем; Ефрафа (плодоносный); Вифлеем иудейский || дом хлеба||
|-
| Вифлеем Завулонов || Бет-Лехем (2) || Вифлеем Завулонов || дом хлеба||
|-
| Авел-Беф-Мааха || Бет-Мааха; Абель-Бет-Мааха || Авел-Беф-Мааха || луг дома Мааха||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Маркавоф || Бет-Маркабот || Беф-Маркавоф || дом колесниц||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Мерхат ||   || Беф-Мерхат || дом отдаления ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-нимра || Бет-Нимра || Беф-нимра || дом барсов, или сладких вод; арабск. «место с чистой, свежей водой»||
|-
| Ветоним || Бетоним || Ветоним || фисташковые орехи||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Пацец || Бет-Пацец || Беф-Пацец || дом разрушения ||
|-
| Веф-Палет || Бет-Пелет || Вефпалет ||дом убежища ||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Фегор || Бет-Пеор || Беф-Фегор || дом/храм Фегора/Пеора||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Рафа || || Беф-Рафа || дом врачевания, или дом Рафа||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Рехов || Бет-Рехоб || Беф-рехов || дом широты||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Бейт-Шеан || Бет-Шеан ((Бефсан; Бет-Шан) || Беф-сан || дом покоя||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Таппуах || Бет-Тапуах || Беф-Таппуах || дом яблока||
|-
| Вафуил (сын Нахора) || Бетуель (Вафуиль) || Вафуил (сын Нахора) || муж Божий, по Фюрсту — жительство Божие||
|-
| Ветилуя || Бетулия || Ветилуя || дом Иеговы, или дом восхождения||
|-
| Вефул || Бетуль (Бетуель) || Вефул || || () «Елтолад, Вефул и Хорма»
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Фегор ||  || Беф-Фегор || дом Фегора||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Ханан || Бет-Ханан || Беф-Ханан || дом милости||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Хогла || Бет-Хагла || Беф-Хогла || дом куропатки||
|-
| Вефорон || Бет-Хорон || Вефорон || дом ям или пещер||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Цур || Бет-Цур || Беф-Цур || дом скалы||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" |  || Бет-Шемеш ((Вефсамис; Ир-Шемеш) || Вефсамис || дом солнца||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Бефшитта || Бет-Шитта (Беедшита) || Бефшитта || место акаций||
|-
| Еден || Бет-Эден || Еден (Еденов дом) || дом Эдена (ЕЭБЕ)дом удовольствия (БЭАН) || () «истреблю жителей долины Авен и держащего скипетр — из дома Еденова»
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Екед || Бет-Экед (Бефекед)|| Беф-Екед || сборный, пастушеский дом||
|-
| Вефиль || Бет-Эль (Вефиль)|| Вефиль || дом Божий||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Беф-Емек || Бет-Эмек || Беф-Емек || дом долины||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" |  ||  || Бехер || ||() «Сыны Вениамина: Бела и Бехер и Ашбел»
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Бехораф ||  || Бехораф || первенец|| () «некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына Церона, сына Бехорафа»
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Бецай || Бецай || Бецай || блестящий||
|-
| Веселеил || Бецалель || Веселиил || сын осенения или покровительства Божия||
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Бецер (библейский город) || Бецер || Бецер (а) || твердыня|| () «города по эту сторону Иордана на восток солнца… Бецер в пустыне, на равнине в колене Рувимовом»
|-
| bgcolor="#FAEBD7" | Бецер (библейский персонаж) ||  || Бецер (б), потомок Асира || твердыня|| () «Сыновья Цофаха: … Бецер, Год, Шамма, Шилша, Ифран и Беера»
|}

 Би~ 

 См. также 
Библейские имена собственные, начинающиеся с:A | Б | В | Г | Д |  Е | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч и Ш | Э | Ю | Я' Примечания 

 Ссылки 
 Солярский, П. Ф.'' Опыт библейского словаря собственных имен / [Соч.] прот. П. Солярского. — СПб. : типолитогр. Цедербаума и Гольденблюма, 1879. — 664 с.

Список библейских имён